Seznam měst v Manitobě obsahuje sídla s více než 2500 obyvateli. Seznam obsahuje všechna města se statutem "city" a dále lokality se statuty "town", "village", "northern community", "designated place" and "local urban district", "population centre" a indiánské rezervace. Neobsahuje žádné obce se statutem "rural municipalities" a jiné obce a okresy, v nichž se nenachází "urban communities".

Související články 
 Manitoba

Reference

Externí odkazy 
  Kanadské sčítání lidu – databáze

 
Geografie Manitoby
Manitoba